Amersfoort bezeichnet:

 Amersfoort, eine niederländische Stadt

Amersfoort bzw. van Amersfoort ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Amersfoort, deutscher Buchhändler
 Pelle van Amersfoort (* 1996), niederländischer Fußballspieler
 Wietse Amersfoort (* 1986), niederländischer Hardstyle-DJ, bekannt als Psyko Punkz